Чорноморська селищна рада — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Чорноморська селищна рада — законодавчий орган Чорноморської селищної громади, Одеський район, Одеська область